Le Grand Charnier d'Allemond est un sommet situé dans Belledonne, à  d'altitude, dans le département de l'Isère.

Notes et références

Voir aussi 
 Lac de Belledonne

Sommet des Alpes françaises
Sommet en Isère
Chaîne de Belledonne